

Personen
 Carlo Rosselli (1899—1937), Italiaanse journalist en historicus
 Cosimo Rosselli (1439—1507), Italiaanse Renaissanceschilder
 Domenico Rosselli (c. 1439—1498), Italiaanse beeldhouwer

Bedrijf
 Rosselli (bedrijf), Italiaanse fabrikant van motoren en auto's